Кэздан () — англизированная еврейская фамилия. Известные носители:

 Кэздан, Джейк (род. 1974) — американский актёр, режиссёр.
 Кэздан, Джон (род. 1979) — американский актёр, режиссёр, сценарист.
 Кэздан, Лоуренс (род. 1949) — американский сценарист, режиссёр и продюсер.

См. также 
 Каждан